Bharatpur peut faire référence à :
 Bharatpur, une ville du district de Bhâratpur en Inde,
 Bhâratpur, une ville, chef-lieu du district de Chitwan au Népal,